El término barrera proviene de barra y  tiene diferentes acepciones. De manera general alude a la demarcación de un límite o a un obstáculo interpuesto entre una cosa y otra.

Puede referirse por ejemplo:

 A una compuerta o valla que obstaculiza o impide el paso hacia un lugar.
 Al cierre del ruedo en una plaza de toros o a una determinada ubicación en sus graderías.
 En algunos deportes, a la fila de jugadores que protege del lanzamiento del equipo contrario. En el fútbol, por ejemplo, en el caso de un tiro libre.
 A la barrera que impide el paso de manera temporal en un determinado camino y cierra, por ejemplo, en los cruces de ferrocarriles.
 A la palabra derivada barricada, una barrera que estorba o impide el paso de enemigos, principalmente en insurrecciones o revueltas populares.
 Al dique que impide que el agua del mar o de un curso fluvial inunde los terrenos colindantes.

Expresiones compuestas que utilizan la palabra barrera:

 Barrera acústica, estructura diseñada para reducir la contaminación acústica.
 Barrera arquitectónica, que impide o dificulta la accesibilidad de personas con una discapacidad.
 Barrera de contención, estructura de amortiguación de colisiones en el automovilismo deportivo o en la prevención de accidentes viales.
 Barrera de metal, guardarraíl, quitamiedos.
 Barrera de vapor, lámina o material que ofrece gran resistencia al paso de vapor de agua.
 Barrera del sonido supuesto límite físico.
 Barrera (informática), punto de sincronización de procesos o hilos de código concurrentes en computación paralela.
 Barrera lingüística, dificultades en la comunicación entre dos personas que no hablan el mismo idioma.

En geografía:
 Barrera de hielo también denominada «plataforma de hielo».
 Barrera de hielo Larsen.
 Barrera de hielo de Ross
 Barrera de hielo Filchner-Ronne
 Barrera de hielo Wilkins
 Barrera o arrecife de coral.
 Sistema de Reservas de la Barrera del Arrecife de Belice.
 Gran barrera de coral.
 Isla Gran Barrera.

Personas que llevan el apellido Barrera:
 Emilio Barrera Luyando (1869-1943), militar español.
 Heribert Barrera, científico y político español.
 Llum Barrera, actriz española.
 Lázaro Barrera, entrenador de caballos purasangre cubano.
 Luis Barrera Linares, escritor venezolano.
 Martí Barrera, político español (catalán).
 Nelson Barrera, deportista mexicano.
 Olegario Barrera, cineasta venezolano.
 Pablo Barrera, futbolista mexicano.
 Rodrigo Barrera, futbolista chileno.
 Tony Barrera, DJ mexicano.

 Vicente Barrera, nombre de dos toreros españoles:
 Vicente Barrera Simó
 Vicente Barrera y Cambra